Jezero (südslaw. ‚See‘) steht für:

Orte in Bosnien und Herzegowina:
 Jezero (Bosnien und Herzegowina), Gemeinde in der Republika Srpska
 Jezero (Bihać), Gemeindeteil
 Jezero (Kakanj), Gemeindeteil
 Jezero (Kalinovik), Gemeindeteil
 Jezero (Konjic), Gemeindeteil
 Jezero (Vukosavlje), Gemeindeteil

Orte in Serbien:
 Jezero (Sokobanja), Serbien
 Jezero (Despotovac), Serbien
 Jezero (Sjenica), Serbien

Sonstige Orte:
 Jezere, bei Vučitrn, Kosovo
 Jezero (Čaglin), Kroatien
 Jezero (Plaški), Kroatien
 Jezero (Brezovica), bei Brezovica (Slowenien) bei Ljubljana, Osrednjeslovenska, Slowenien (dt. Seedorf in der Oberkrain)

sowie:
 Jezero (Marskrater)

Siehe auch:
 Jezere